Tanguay steht für

 einen Fluss auf den Philippinen; siehe Tanguay (Fluss)
 Alex Tanguay (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Eva Tanguay (1879–1947), US-amerikanische Varietékünstlerin
 Georges-Émile Tanguay (1893–1964), kanadischer Organist, Musikpädagoge und Komponist
 Maxime Tanguay (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Pierre Tanguay (* 1956), kanadischer Jazz- und Improvisationsmusiker

Siehe auch:
 Tanguy